Провінція Понтеведра у Галісії на північному заході Іспанії адміністративно поділяється на 62 муніципалітети ():

Примітки